Маслёнок жёлто-бурый () — съедобный трубчатый гриб.

Этимология видового эпитета: variegatus, a, um — «пёстрый», «разноцветный».

Научные синонимы:
  
 
 
Русские синонимы:
 Маслёнок пёстрый
 Моховик болотный
 Моховик песчаный
 Болотовик
 Пестрец

Описание 
Диаметр шляпки составляет 6—10 см, шляпка имеет полукруглую, выпуклую, в молодости с завёрнутым краем, позже подушковидную или плоскую форму, с волокнистыми чешуйками, цвет шляпки — оливковый, тёмно-жёлтый или серо-жёлтый, серо-оранжевый, позже охряно-бурый, буро-красноватый, светло-охряный. Во влажную погоду шляпка становится слегка клейкой. Кожица плохо отделяется от шляпки.

Мякоть желтоватая, жёлтая или светло-оранжевая, в основании ножки буроватая, на разрезе синеет, имеет приятный запах сосновой хвои и приятный вкус либо без вкуса. Иногда запах мякоти сравнивают с металлическим.

Трубчатый слой приросший у ножки, трубочки имеют жёлтый, светло-оранжевый, бурый или желтовато-оливковый цвет, поры коричневого цвета, мелкие, округлые, на срезе или при надавливании слегка синеют. Ножка 3—9 см высотой и 1,5—3,5 см толщиной, гладкая, цилиндрическая, цвет лимонно-жёлтый, серовато-жёлтый, иногда с красноватым оттенком или оранжево-бурая снизу.

Споровый порошок охряно-оливковый или оливково-бурый. Споры 8—11×3—4 мкм, эллипсоидно-веретеновидные, светло-жёлтые, гладкие.

Экология и распространение 

Образует микоризу с сосной. Растёт на песчаных (реже каменистых) почвах хвойных (в основном сосновых) или смешанных лесов, часто с вереском, в умеренных поясах обоих полушарий. Распространённый вид. Плодовые тела появляются небольшими семейками или одиночно

Сезон с июля по октябрь.

Употребление 
Съедобный гриб. Употребляется в пищу в жареном, солёном, маринованном виде без предварительной отварки, пригоден для сушки. Считается невысокого качества из-за специфического вкуса, который сравнивают со вкусом ложнодождевиков.

Поедается  и крупным рогатым скотом.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Шубин В. И. Грибы северных лесов
 Описание на сайте «Грибы Калужской области»
 Описание на сайте «Грибы Ленинградской области»
 Изображения плодовых тел — результаты поиска в интернете

Съедобные грибы
Маслёнковые
Грибы Евразии
Грибы Северной Америки
Бореальные грибы
Виды грибов, описанные в Systema mycologicum